Navarini bzw. Navarrini ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Navarini, auch Francesco Navarrini (1863–1923), italienischer Opernsänger (Bass)
 Octavius Navarini (1836–1908), österreichischer Feldzeugmeister
 Renato Navarrini (1892–1972), italienischer Schauspieler